Ekranizacje powieści Pani Bovary autorstwa Gustave'a Flauberta:

 Pani Bovary (film 1933), reż. Jean Renoir
 Pani Bovary (film 1937). reż. Gerhard Lamprecht
 Pani Bovary (film 1949), reż. Vincente Minnelli
 Pani Bovary (film 1991), reż. Claude Chabrol
 Pani Bovary (film 2000), reż. Tim Fywell
 Pani Bovary (film 2014), reż. Sophie Barthes